Název Siněvir se vysvětluje legendou o nešťastné lásce Vira a Siň. Název nese:

 jezero Siněvir, které Siň podle legendy vyplakala
 nedaleká obec Siněvir

Podobné názvy 
 Siněvirská Poljana, obec nedaleko od jezera